

Toponymie 
 Damrémont, commune française
 Damrémont, une ancienne commune française des départements d'Algérie, actuelle Hamadi Krouma
 La rue Damrémont, rue du  de Paris.
 La rue Damrémont, rue du centre-ville de Nantes.

Patronyme 
 Charles-Marie Denys de Damrémont (1783-1837), général français
 Jean-Bernard-Marie-Bertrand du Cor de Duprat de Damrémont (1879-1958), général de brigade français.

Bâtiments 

 La villa Damrémont, voie privée du  de Paris
 Le palais des sports Damrémont, complexe sportif à Boulogne-sur-Mer.